Трубачево — посёлок в Томском районе Томской области. Входит в состав Мирненского сельского поселения.

География

Местоположение 
Посёлок расположен в 4 километрах от Томска.

Улицы 
Улицы: Благодатная, Боровая, Дачная, Жемчужная, Зелёная, Ивовая, Кедровая, Купеческая, Липовая, Озерковая, Пихтовая, Речная, Центральная, Ю. Никулина.

Кроме того, в посёлке имеются дома (владения: 2, 13, 16), не приписанные ни к одной из улиц.

Инфраструктура 
В феврале 2012 года в посёлке было открыто новое тепличное хозяйство в рамках местного агрокомплекса (первое в Томской области за постсоветское время).

Связь 
Трубачево обслуживает отделение Почты России, расположенное в административном центре сельского поселения посёлке Мирном — (индекс — 634539).

Местное самоуправление 
Глава поселения — Журавлёв Александр Васильевич. Глава Совета — Гурьянова Ирина Алексеевна.

Население

Примечания 

Населённые пункты Томского района